Cable Car bezeichnet als englischer Ausdruck für Seilbahn, wörtlich übersetzt Kabelwagen:

 Kabelstraßenbahnen, wie sie im ausgehenden 19. Jahrhundert in vielen Städten, vorwiegend in den USA, im Betrieb waren.
 darunter im Besonderen die San Francisco Cable Cars, ein Wahrzeichen San Franciscos und National Historic Landmark der Vereinigten Staaten.